Лос Фрихолес има више значења:

 Лос Фрихолес (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Фрихолес (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Фрихолес, Лос Руиз (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Фрихолес (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику